Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Sieńko – polski aktor-lalkarz, autor tekstów, reżyser teatralny
 Jan Sieńko – polski polityk
 Jerzy Sieńko – polski lekarz
 Krzysztof Sieńko – polski lekkoatleta i bobsleista
 Maciej Sieńko – polski unihokeista
 Michał Sieńko – polski unihokeista